Selinum gummiferum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Spreng.. Selinum gummiferum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
gummiferum